Dit is een lijst van planetoïden 23801-23900. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (23801) - || 1998 QQ38|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (23802) - || 1998 QA39|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (23803) - || 1998 QE39|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (23804) - || 1998 QR39|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (23805) - || 1998 QB40|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (23806) - || 1998 QD40|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (23807) - || 1998 QM40|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (23808) - || 1998 QL42|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (23809) - || 1998 QC44|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (23810) - || 1998 QO45|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (23811) - || 1998 QB46|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (23812) - || 1998 QR46|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (23813) - || 1998 QT46|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (23814) - || 1998 QE49|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (23815) - || 1998 QF49|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (23816) - || 1998 QF50|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (23817) - || 1998 QX50|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (23818) - || 1998 QZ50|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (23819) - || 1998 QK54|| 27 augustus 1998 || LONEOS
|-
| (23820) - || 1998 QT69|| 24 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (23821) - || 1998 QZ69|| 24 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (23822) - || 1998 QC70|| 24 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (23823) - || 1998 QJ70|| 24 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (23824) - || 1998 QX72|| 24 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (23825) - || 1998 QD73|| 24 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (23826) - || 1998 QO73|| 24 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (23827) - || 1998 QG74|| 24 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (23828) - || 1998 QK76|| 24 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (23829) - || 1998 QR77|| 24 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (23830) - || 1998 QZ85|| 24 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (23831) - || 1998 QK86|| 24 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (23832) - || 1998 QW89|| 24 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (23833) - || 1998 QS90|| 28 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (23834) - || 1998 QW90|| 28 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (23835) - || 1998 QF91|| 28 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (23836) - || 1998 QS93|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (23837) - || 1998 QY93|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (23838) - || 1998 QB96|| 19 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (23839) - || 1998 QO100|| 26 augustus 1998 || E. W. Elst
|-
| (23840) - || 1998 QP100|| 26 augustus 1998 || E. W. Elst
|-
| (23841) - || 1998 QG102|| 26 augustus 1998 || E. W. Elst
|-
| (23842) - || 1998 QM106|| 25 augustus 1998 || E. W. Elst
|-
| (23843) - || 1998 QU106|| 25 augustus 1998 || E. W. Elst
|-
| (23844) - || 1998 QB109|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (23845) - || 1998 RB || 2 september 1998 || A. Sugie
|-
| (23846) - || 1998 RF || 1 september 1998 || F. B. Zoltowski
|-
| (23847) - || 1998 RC1|| 12 september 1998 || T. Kobayashi
|-
| (23848) - || 1998 RJ1|| 10 september 1998 || Višnjan Observatory
|-
| (23849) - || 1998 RA19|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (23850) - || 1998 RJ34|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (23851) - || 1998 RZ34|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (23852) - || 1998 RN35|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (23853) - || 1998 RZ35|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (23854) - || 1998 RD40|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (23855) - || 1998 RD44|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (23856) - || 1998 RU47|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (23857) - || 1998 RT50|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (23858) - || 1998 RG53|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (23859) - || 1998 RX55|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (23860) - || 1998 RU56|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (23861) - || 1998 RM58|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (23862) - || 1998 RU59|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (23863) - || 1998 RB62|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (23864) - || 1998 RP64|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (23865) - || 1998 RK65|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (23866) - || 1998 RC69|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (23867) - || 1998 RG71|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (23868) - || 1998 RA73|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (23869) - || 1998 RF74|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (23870) - || 1998 RW75|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (23871) - || 1998 RC76|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (23872) - || 1998 RH76|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (23873) - || 1998 RL76|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (23874) - || 1998 RB77|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (23875) - || 1998 RC77|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (23876) - || 1998 RZ79|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (23877) - || 1998 SP || 16 september 1998 || ODAS
|-
| (23878) - || 1998 SN2|| 18 september 1998 || ODAS
|-
| (23879) - || 1998 SX4|| 17 september 1998 || LONEOS
|-
| (23880) Tongil || 1998 SG5|| 18 september 1998 || T. H. Lee
|-
| (23881) - || 1998 SP7|| 20 september 1998 || Spacewatch
|-
| (23882) - || 1998 SC12|| 22 september 1998 || ODAS
|-
| (23883) - || 1998 SL12|| 21 september 1998 || Višnjan Observatory
|-
| (23884) Karenharvey || 1998 SY12|| 20 september 1998 || R. A. Tucker
|-
| (23885) - || 1998 SE13|| 16 september 1998 || ODAS
|-
| (23886) - || 1998 SV23|| 17 september 1998 || LONEOS
|-
| (23887) - || 1998 SA24|| 17 september 1998 || LONEOS
|-
| (23888) - || 1998 SZ24|| 18 september 1998 || LONEOS
|-
| (23889) Hermanngrassmann || 1998 SC28|| 26 september 1998 || P. G. Comba
|-
| (23890) - || 1998 SO35|| 22 september 1998 || ODAS
|-
| (23891) - || 1998 SC49|| 23 september 1998 || Višnjan Observatory
|-
| (23892) - || 1998 SH49|| 23 september 1998 || T. Pauwels
|-
| (23893) - || 1998 SL54|| 16 september 1998 || LONEOS
|-
| (23894) - || 1998 SM56|| 16 september 1998 || LONEOS
|-
| (23895) - || 1998 SH58|| 17 september 1998 || LONEOS
|-
| (23896) - || 1998 SF59|| 17 september 1998 || LONEOS
|-
| (23897) - || 1998 SA60|| 17 september 1998 || LONEOS
|-
| (23898) - || 1998 SG60|| 17 september 1998 || LONEOS
|-
| (23899) - || 1998 SE61|| 17 september 1998 || LONEOS
|-
| (23900) - || 1998 SO61|| 17 september 1998 || LONEOS|}

Planetoïdenlijsten